

Еппенберг — громада в землі Рейнланд-Пфальц

Еппенберг-Вошнау — громада в кантоні Золотурн